Colma, een plaats in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder San Mateo County
 Colma (BART), een metrostation van het BART netwerk in de Amerikaanse plaats Colma (Californië)
 Colma di Andorno, een plaats in de Italiaanse gemeente Biella en Andorno Micca